Fanal pode referir-se a:
 Lampião ou fanal, designação dada às lanternas usadas nos navios ou aos fachos ou fogos que se acendiam de noite ao longo das costas para assinalamento marítimo
 Baía do Fanal — uma baía e lugar adjacente à sua costa na cidade de Angra do Heroísmo
 Fanal (Flores) — um lugar e uma reentrância na costa nordeste da ilha das Flores (freguesia de Ponta Delgada)

Desambiguações de topônimos